Візбор Юрій Йосипович — радянський кіноактор, журналіст, письменник, сценарист, поет, бард, один із засновників жанру авторської пісні.
 3260 Візбор (3260 Vizbor) — астероїд головного поясу.